

Більська сільська рада — сільська рада, Полтавська область, Котелевський район
 Більська сільська рада — сільська рада, Хмельницька область, Чемеровецький район

Більська сільська рада — сільське поселення, Гафурійський район, Башкортостан